Прва Београдска лига у сезони 1973/74. бројала је 16 клубова. Виши степен такмичења је Београдска зона, а нижа Друга Београдска лига.
Захваљујући својим пласманима на крају сезоне 1973/74. следећи клубови су променили ранг:	
 Графичар из Београда се као првопласирани тим Прве Београдске лиге преселио се у Београдску зону.	
 Бежанија из Београда и Телеоптик из Земуна као најлошије пласирани тимови Прве Београдске лиге такмичење настављају у Другу Београдску лигу.

Клубови
{| cellpadding="10" cellspacing="1" style="width:133%; background-color: fff; border: 1px solid lightgreen; vertical-align: top; -moz-border-radius: 8px; -webkit-border-radius: 8px; border-radius: 8px; background-repeat:no-repeat; background-position:-25px -15px;" class="globegris"   	
| bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;" |1. ДорћолБеоград 	
	
	
|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"|2. ГрафичарБеоград 	
    	
 	
|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"|3. ТелеоптикЗемун 	
 
 	
|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"|4. ЖелезничарБеоград	
	
	
	
|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"|5. ТекВелики Црљени

	
|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;" |6. ИМТНови Београд 	
   

|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;" |7. КнежевацКнежевац 

|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"|8. БежанијаБеоград  	

|-	
|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"|9. БСКБеоград
 	

|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"|10. ПолетБеоград
	

|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"|11. ЈединствоСурчин

|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"|12. ХајдукБеоград 	
	
 
	
|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"|13. ПалилулацКрњача 	
	

|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"|14. Трудбеник Београд	
	
	
|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"|15. ОбилићБеоград

 
|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"|16. РадничкиМладеновац 	
 	

|}

Тим кола

Табела

Референце

Спољашње везе
	
 Фудбалски савез Београда - званични сајт	
 Списак фудбалских клубова у Србији	

Врати се на врх

Фудбалске лиге у Србији
Прва Београдска лига у фудбалу
Фудбал у 1973.
Фудбал у 1974.